La palabra Dendy puede referirse a:

 Arthur Dendy,  naturalista y zoólogo británico.
 Edward Stephen Dendy, oficial de armas británico.
 Dendy, videoconsola comercializada en Rusia y la Comunidad de Estados Independientes.